Casbas peut désigner :

 Casbas, localité argentine située dans le  de Guaminí, dans la province de Buenos Aires ;
 Casbas de Huesca, commune d’Espagne, dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Hoya de Huesca ;
 Casbas de Jaca, village espagnol de la province de Huesca, situé à environ cinq kilomètres au sud du village de Biescas.